AHE peut faire référence à :
  ;
 Anglet Hormadi Élite, un club français de hockey sur glace.